François Perrot peut désigner :
 François Perrot (1921-2016), résistant français ;
 François Perrot (1924-2019), acteur français ;
 François Perrot (1939-), homme politique français.